Swadesh kan syfta på

 Morris Swadesh (1909–1967), amerikansk lingvist.
 Swadeshlista – en lista som används för att jämföra basorden i olika språk med varandra